Stammham (Altötting), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Stammham (Eichstätt), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren